Candela hace referencia a varios artículos:

Botánica
Nombre común de las plantas Arum italicum y Dodonaea viscosa.

Ciencia
 Candela, unidad básica del SI de intensidad luminosa en una dirección dada.
Candela estándar, astrofísica.

Personas 
 Candela Palazón, periodista española.
 Candela Peña, actriz española.
 Caso Candela Sol Rodríguez, caso criminal.
 Félix Candela, arquitecto mexicano.
 Iván Candela, futbolista español.
 Chema Candela, periodista de RNE.

Lugares 
 Candela (Coahuila), municipio y pueblo en el estado mexicano.
 Candela (Italia), localidad en la provincia de Foggia, Italia.
 La Candela, en San Justo, Buenos Aires, Argentina.

Arte y ficción 
Candela (Los Serrano), personaje de la serie de televisión española.
Candela (canción de Noelia), canción de la cantante puertorriqueña Noelia del álbum homónimo de 1999.

Otros usos
 Candela FM, estación de radio chilena.
Nombre dado al fuego en países como Cuba, Puerto Rico y Venezuela.